Збірна України з футболу в 2018 році провела 10 матчів, з них 4 офіційні в рамках Ліги націй УЄФА і 6 товариських.

Матчі

Саудівська Аравія 1:1 Україна

Японія 1:2 Україна

Марокко 0:0 Україна

Албанія 1:4 Україна

Чехія 1:2 Україна

Україна 1:0 Словаччина

Італія 1:1 Україна

Україна 1:0 Чехія

Словаччина 4:1 Україна

Туреччина 0:0 Україна

Склад команди 
 Статистику подано станом на 21 листопада 2018 року (в дужках наведено ігри і голи 2018 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Див. також 
 Матчі збірної України з футболу

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ФФУ
 Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»  
 Результати на fifa.com  

2018
2018 у футболі
2018 в українському спорті